Харасея — деревня в Дмитриевском районе Курской области. Входит в состав Старогородского сельсовета.

Население —  человек ( год).

География 
Расположен по берегу р. Харасея, тремя кварталами по обеим сторонам дороги 38К-003.

История 

Деревня вошла в состав муниципального образования согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Памятник Марксу.

Транспорт 
Стоит на автодороге 38 ОП РЗ 38К-003 «Дмитриев — Береза — Меньшиково — Хомутовка». Остановка общественного транспорта.

Примечания 

Населённые пункты Дмитриевского района